Kopfermann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Kopfermann (1846–1914) Musikwissenschaftler, Bibliothekar, Direktor der Musikabteilung der Königlichen Bibliothek ab 1878
 Arne Kopfermann (* 1967), christlicher Musiker
 Hans Kopfermann (1895–1963), deutscher Physiker
 Sigrid Kopfermann (1923–2011), deutsche Malerin
 Wolfram Kopfermann (1938–2018), deutscher Theologe